Светла́на Ви́кторовна Ме́сяц (род. 13 августа 1971) — российский , специалист по философии античности, неоплатонизму, христианскому богословию, онтологии и методологии науки. Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН. Выступала с приглашенными докладами на конференциях «Theoretical foundations of Arts, Science and Technology in the Greco-Roman World» (Новосибирск) и «XVIth International Conference on Patristic Studies» (Оксфорд).

Биография 
Окончила факультет экспериментальной и теоретической физики Московского инженерно-физического института.

В 1999 году в Институте философии РАН защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Аристотелевская физика в неоплатонизме: Прокл. Начала физики».

С 1999 года — преподаватель Государственного Академического университета гуманитарных наук (ГАУГН).

С 2005 года — член редакционной коллегии журнала ΣΧΟΛΗ.

В 2010—2014 годы — член редакционной коллегии «Историко-философского ежегодника».

Научные труды 

 на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (При финансовой поддержке РФФИ в рамках коллективного проекта № 12-06-00087а «Изучение усвоения и трансформации античных естественных наук в Средние века и Новое время в контексте социокультурной динамики общества»)
 ; 
 на других языках
 
 
 After the Eclipse: History of Philosophy in Russia / with M. Egorochkin // Studies in East European Thought. Vol. 66. № 3-4. Springer, 2014.

 Философская энциклопедия
статьи «Природа», «Эфир», «Теофраст Эресский», «Стратон Лампсакский»
 Православная энциклопедия
 
 
 
 Энциклопедический словарь «Античная философия». — М., Прогресс-Традиция, 2008
 Месяц С. В. Аммоний сын Гермия // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Анатолий // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Анамнесис // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Благо // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Генады // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Демиург // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Движение // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Ксенарх из Селевкии // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Модерат из Гадиры // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Порфирий // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Природа // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Прокл // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — С. 628—643.
 Месяц С. В. Сириан // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Теофраст // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Эфир // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Месяц С. В. Ямвлих // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.

 Большая российская энциклопедия
 
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 

 
  При финансовой поддержке РГНФ. Проект № 12-03-16005.

Примечания 

Выпускники МИФИ
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели ГУГН
Антиковеды России
Авторы энциклопедий и словарей
Женщины-философы России